Chiesa di San Nicola di Mira – chiesa di Carpino
 Chiesa di San Nicola di Mira – chiesa di Guspini
 Chiesa di San Nicola di Mira – chiesa di Messignadi
 Chiesa di San Nicola di Mira – chiesa di Rodi Garganico
 Chiesa di San Nicola di Mira – chiesa di Simaxis